Van Goolen est un patronyme belge qui peut se référer à :
 Jurgen Van Goolen (1980 - ), coureur cycliste belge ;
 Joseph-Gérard Van Goolen (1885-1944), sculpteur belge qui a donné son nom à une avenue de Woluwe-Saint-Lambert.